Schibek Qulambajewa (, engl. Transkription Zhibek Kulambayeva; * 26. März 2000) ist eine kasachische Tennisspielerin.

Karriere 
Qulambajewa spielt vorrangig auf der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bislang zwei Titel im Einzel und 19 Titel im Doppel gewinnen konnte. Bei den Asienspielen erreichte sie 2018 an der Seite von Darja Detkowskaja das Achtelfinale.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Weblinks 
 
 
 
 

Billie-Jean-King-Cup-Spielerin (Kasachstan)
Teilnehmer an den Asienspielen (Kasachstan)
Universiadeteilnehmer (Kasachstan)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2019
Kasache
Geboren 2000
Frau